Lets voetbalelftal (mannen)
 Lets voetbalelftal (vrouwen)